Esistono vari tipi di perastro in botanica:
Pyrus amygdaliformis
Pyrus pyraster
Pyrus castribonensis
Pyrus vallis-demonis